Raynal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aline Marie Raynal
 Jean Raynal